

Architettura 
 Castello di Chinon – monumento storico di Francia sul fiume Vienne

Geografia 
 Francia
 Cantone di Chinon – divisione amministrativa dell'l'Arrondissement di Chinon
 Chinon – comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Altro 
 Centrale nucleare di Chinon – centrale nucleare  a nord-ovest di Chinon, sul territorio del comune di Avoine sulla riva della Loira
 Chinon Industries – azienda giapponese, produttrice di macchine fotografiche
 Pergamena di Chinon – documento medievale scoperto nel settembre 2001 da Barbara Frale presso l'Archivio Segreto Vaticano
 Trattato di Chinon – trattato firmato dai re di Francia e di Inghilterra nel 1214

Pagine correlate 
 Château-Chinon